Притисак се може односити на:

 Притисак, физички ефекат силе која делује нормално на површину.
 Крвни притисак, сила којом циркулишућа крв делује на јединицу површине крвног суд.
 Висок притисак, хронична болест у којој је повишен артеријски крвни притисак. 
 Атмосферски притисак, директна последица тежине ваздуха.
 Напон паре, притисак засићене паре.
 Групни притисак, директан или индиректан притисак који врши група на сваког свог члана .
 Социјални притисак, врста социјалног утицаја испољена као отворена или прикривена принуда коју врши социјална заједница.
 Група за притисак, било која релативно трајна група која се служи различитим начинима притиска на појединце или јавно мњење или на центре политичке моћи.
 Стандардна температура и стандардни притисак, температура мржњења воде при атмосферском притиску на нивоу мора.
 Хидростатички притисак, притисак у било којој тачки флуида који се не креће.